Breyten ist Vorname:
 Breyten Breytenbach (* 1939), südafrikanischer Schriftsteller, Maler und Anti-Apartheid-Aktivist
Weiteres
 Breyten (Südafrika), Stadt in Mpumalanga, Südafrika
 Breyten-Landenberg, mittelalterliches Adelsgeschlecht im Schweizer Kanton Zürich
Siehe auch:
 Braiten
 Breiten